Juana de Austria (en alemán, Johanna von Österreich; Praga, 24 de enero de 1547-Florencia, 11 de abril de 1578) fue una archiduquesa de Austria por nacimiento y gran duquesa de Toscana a través de su matrimonio con Francisco I de Médici. Fue la menor de los quince hijos del emperador Fernando I del Sacro Imperio Romano Germánico y de Ana Jagellón de Hungría y Bohemia. Una de sus hijas, María, se convertiría en reina de Francia.

Primeros años 
Juana nació en Praga como la hija más joven de 15 hijos. Nunca conoció a su madre y a su hermana mayor, ya que su madre murió 2 días después del nacimiento de Juana y su hermana, Isabel de Habsburgo, reina de Polonia, murió dos años antes de que hubiera nacido.

Sus abuelos paternos fueron los reyes Felipe I de Castilla y Juana de Castilla. Sus abuelos maternos eran el rey Vladislao II de Bohemia y Hungría, y Ana de Foix-Candale. A través de su padre, Juana era también descendiente de la reina Isabel I de Castilla y de María de Borgoña.

Matrimonio 
El 18 de diciembre de 1565, Juana se casó en Florencia con el gran duque Francisco I de Toscana (1541-1587), de la Casa de Médici. Se celebraron grandes fiestas por su matrimonio, sin embargo, Juana no fue feliz: extrañaba su hogar, era ignorada por su marido, al que no concedía hijos varones, y por los florentinos, quienes la despreciaban por su linaje austriaco. Juana nunca se sintió a gusto en Florencia. Pero su suegro, Cosme I de Médici, que siempre fue amable con ella, hizo decorar el patio del Palazzo Vecchio especialmente para ella, con murales de pueblos austriacos.

La posición de Juana en la corte florentina fue incierta durante la mayor parte de su matrimonio: entre 1566 y 1575 dio a luz a seis hijas, de las cuales solo tres sobrevivieron a la infancia. La ausencia de un heredero varón para continuar la dinastía fue la causa de un constante conflicto con su marido, quien prefería la compañía y el amor de su amante, Bianca Cappello, quien dio a luz a un hijo ilegítimo, Antonio, en 1576, aunque según otras fuentes este hijo era en realidad hijo de una sirvienta y había sido hecho pasar por el de Bianca.

Finalmente, en 1577, Juana dio a luz al heredero tan esperado, Felipe Cosme, bautizado en honor al rey Felipe II de España, primo hermano de Juana. El nacimiento fue celebrado con gran alegría por toda la corte, porque así se aseguró la sucesión del Gran Ducado de Toscana para otra generación y eliminó todas las esperanzas de Bianca Capello para tener a su hijo, Antonio, como heredero de Toscana. Pero murió a los cuatro años, y, aunque el gran duque Francisco I de Médici se casó en secreto con Bianca Cappello y reconoció a su hijo, Antonio de Médici, al morir ambos sospechosamente fue el hermano menor de Francisco, el cardenal Fernando, quien lo sucedió como gran duque, pues había hecho firmar a Antonio de Médici un documento en que renunciaba a la sucesión a cambio de una crecida pensión.

Muerte 
El 10 de abril de 1578, Juana -muy embarazada de su octavo hijo- cayó por las escaleras del Palacio Ducal en Florencia. Algunas horas más tarde, dio a luz a un hijo nacido prematuramente. Juana murió al día siguiente, el 11 de abril. Su esposo, Francisco, posteriormente se casó con su amante, Bianca Cappello, y luego la hizo gran duquesa. Su hijo Felipe murió a los 4 años, y en un principio se pensó que Bianca lo había envenenado, pero se sabe que nació con hidrocefalia, cosa que se puede comprobar en los retratos del infante.

Las misteriosas circunstancias que rodearon el accidente causó rumores acusando a su marido y a su amante de asesinar a Juana, de modo que pudieran casarse. Sin embargo, la investigación médica moderna de sus restos confirmaron los reportes oficiales de su muerte como debida al nacimiento de su último hijo (el niño presentó su brazo primero y Juana sufrió una ruptura del útero). El análisis también confirmó que Juana padecía el conocido prognatismo Habsburgo y una gravísima escoliosis, con la columna vertebral y la pelvis tan desplazadas que dificultaron todos sus partos.

Descendencia 

 Leonor (1566-1611), casada en 1584 con su primo, Vicente I Gonzaga de Mantua.
 Romola (¿?-1568), murió en la infancia.
 Ana (1569-1584), murió joven.
 Isabel (1571-1572), murió en la infancia.
 Lucrecia (1572-1574), murió en la infancia.
 María (1573-1642), casada en 1600 con el rey Enrique IV de Francia.
 Felipe (1577-1582), heredero, muerto muy joven.
 Hijo sin nombre (1578).

Juana fue abuela del rey Luis XIII de Francia y progenitora de una gran descendencia materno lineal.

Ancestros

Referencias 

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Nacidos en Praga
Nobles de Hungría del siglo XVI
Nobles de Florencia del siglo XVI
Sepultados en la Basílica de San Lorenzo (Florencia)
Fallecidos en Florencia
Fallecidas por parto
Húngaras del siglo XVI
Grandes duquesas consortes de Toscana con los Médici
Duquesas consortes del siglo XVI